Det finns flera artiklar om personer med namnet Erik Steen:

För juristen och polismästaren i Uppsala, se Erik Steen (jurist)
För musikern Erik Steen, se Erik Steen (musiker)